

Cet article recense la liste par ordre alphabétique des chutes météoriques observées et bien documentées.

Une météorite est un objet solide d'origine extraterrestre qui a atteint la surface terrestre sans s'être entièrement volatilisé lors de la traversée de l'atmosphère ou lors de l'impact avec cette surface.

Certains de ces objets sont observés par des témoins ou des appareils automatiques alors qu'ils se déplacent dans l'atmosphère et qu'ils touchent le sol. Les météorites sont ensuite recherchées et recueillies.

En ,  de ces chutes météoriques sont documentées, les météorites ayant été retrouvées après l'observation directe de leur chute.

Le plus gros objet retrouvé dont la chute a été observée est la météorite de Sikhote-Aline, tombée sur Terre le  dans les montagnes de Sikhote-Aline, en Russie. Pesant environ , elle s'est fragmentée en de nombreux morceaux dont le plus massif a lui-même été brisé lors d'une violente explosion.

Bien que 70 % des météorites aient été découvertes en Antarctique, aucune chute dans cette zone n'a encore été observée.

La Meteoritical Society répertorie le plus exhaustivement possible les météorites connues et les officialise dans la base de données consultable librement en ligneainsi que par publication dans la revue scientifique . Les chutes de météorites mentionnées dans cette liste sont toutes, sauf erreur ou omission, mentionnées dans cette source.

.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de météorites
 Liste de chutes météoriques observées en France
 Glossaire des météorites

Liens externes 
  Meteoritical Bulletin Database (The Meteoritical Society)
  The Catalogue of Meteorites (Natural History Museum)
  MetBase (Meteorite Information Database)

Chutes météoriques
Météorite